Freeport (Bahames)
 Freeport (Califòrnia)
 Freeport (Florida)
 Freeport (Illinois)
 Freeport (Kansas)
 Freeport (Maine)
 Freeport (Minnesota)
 Freeport (Nova York) 
 Freeport (Ohio)
 Freeport (Pennsilvània)
 Freeport (Texas)